Ny demokrati kan syfta på:

 Ny demokrati (Grekland) – ett politiskt parti i Grekland
 Ny demokrati (Nordmakedonien) – ett politiskt parti i Nordmakedonien
 Ny demokrati (Sverige) – ett politiskt parti i Sverige